Вихрь:
 Вихрь — порывистое круговое движение ветра:
 Смерч-вихрь — вертикальные вихри, которые образуются в результате подъёма более нагретого воздуха от поверхности земли.
 Пыльный (песчаный) вихрь — вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днём в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.
 Полярный вихрь — элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных районах Земли.
 Завихренность — свойство движения жидкости или газа, при котором в среде существуют «вихри» — вращающиеся элементы объёма.
 Тороидальный вихрь — явление, при котором область вращающейся жидкости или газа перемещается через ту же самую или другую область жидкости или газа, когда картина течения принимает форму тороида или форму бублика.
 Вихрь — течение жидкости, когда поток совершает движение вокруг воображаемой оси, прямой или изогнутой.
 Вихри в океане — круговые движения океанской воды.
 Вихрь — в славянской мифологии нечистый, опасный для людей ветер, производимый нечистой силой или являющийся её воплощением.

В физико-математических науках 
 Вихрь (ротор) — векторный дифференциальный оператор над векторным полем.
 Вихри Абрикосова — вихрь сверхпроводящего тока (сверхтока), циркулирующий вокруг нормального (несверхпроводящего) ядра (нити вихря), индуцирующий магнитное поле с магнитным потоком, эквивалентным кванту магнитного потока.
 Вихрь Мерсенна — генератор псевдослучайных чисел, разработанный в 1997 году японскими учёными Макото Мацумото и Такудзи Нисимура.
 Квантовый вихрь — топологический дефект, который проявляется в сверхтекучей жидкости и сверхпроводниках.
 Автоволновой вихрь в активной среде, описываемой параболическими уравнениями второго порядка с нелинейным свободным членом специального вида; в частности, двухмерный вихрь в активной среде называют автоволновым ревербератором.
 Электромагнитный вихрь
 Волновой вихрь
 Гравитационный вихрь

В военном деле 
 «Вихрь» — противотанковый ракетный комплекс.
 Вихрь — большой торпедно-ракетный катер проекта 206.
 «Вихрь» — российский боевой робот на основе БМП-3.
 «Вихрь» — корабельный ЗРПК.
 «Вихрь» — корабельный противолодочный комплекс РПК-1.
 «Вихрь» — авиационный радиоприцел.
 «Вихрь» — корабельный СДВ радиоприемник Р-677.
 «Вихрь» — 364-мм тактический ракетный комплекс (БР-215).
 «Вихрь» — разгонный блок для РН «Энергия» (проект).
 «Вихрь» — система управления КРДД Х-45 на Т-4.
 «Вихрь» — российский малогабаритный автомат.
 «Вихрь» — советский противолодочный ракетный комплекс корабельного базирования.
 Операция «Вихрь» — ввод советских войск во время венгерского восстания (бунта) в 1956 году.

В судостроении 
 «Вихрь» — парусная шхуна Балтийского флота России 1829 года постройки.
 «Вихрь» — парусная шхуна Балтийского флота России 1852 года постройки, участник Крымской войны.
 «Вихрь» — тип советских судов на подводных крыльях для прибрежных морских линий.
 «Вихрь» — морской пожарно-спасательный буксир [Iva].
 «Вихрь» — марка советского/российского подвесного лодочного мотора.
 «Вихрь» — одна из восьми мореходных канонерских лодок типа «Дождь» Русского императорского флота.

В технике 
 «Вихрь» — марка советских/российских пылесосов.
 КС-1,8 «Вихрь» — советский свёклоуборочный комбайн.

Медиа 
 «Вихрь» — роман колумбийского писателя Хосе Эустасио Риверы, написанный в 1924 году.
 «Вихрь» — исторический фильм 1964 года японского режиссёра Хироси Инагаки.
 «Вихрь» — фильм-боевик 2002 года канадского режиссёра Джалала Мерхи.
 «Вихрь» — артхаусный фильм 2007 года в стилистике сюрреализма.
 «Вихрь» — созданная на базе бронетранспортёра РСЗО Империума в вымышленной вселенной Warhammer 40,000.
 Вихрь — персонаж мультсериалов «Трансформеры» и «Властоголовы», а также ряда комиксов и игр о трансформерах.

См. также 
 Майор Вихрь
 Смерч
 Vortex